Crane Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crane Township (Paulding County, Ohio)
 Crane Township (Wyandot County, Ohio)